

Lokalizacja

Niemcy 
 Walting – dzielnica gminy Pleinfeld w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen
 Walting – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt